Baba Jaga – postać z wierzeń słowiańskich
 Baba Jaga – utwór muzyczny
 Jaga – postać z komiksów Kajko i Kokosz
 Jaga Jazzist – zespół muzyczny
 Jaga – przydomek polskiego klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok
 Jaga – zgrubienie imienia Jadwiga